Atchison County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Atchison County, Kansas 
 Atchison County, Missouri